Carignan hace referencia a varios artículos::

Vino y uvas 
 Carignan o Cariñena (uva), variedad vitivinícola;

Topónimos 
 Carignan (Quebec), ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Carignan (Ardenas), población y comuna francesa.
 Carignan-de-Bordeaux, población y comuna francesa.